Питер Брейгель:
 Брейгель, Питер (1564/65—1637/1638) — нидерландский (фламандский) живописец.
 Брейгель, Питер (ок. 1525—1569) — южнонидерландский живописец и график.